Свистуно́в — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
Известные носители:

А 
 
 Свистунов, Алексей Николаевич (1808—1872) — директор департамента в Министерстве иностранных дел.
 Свистунов, Анатолий Иванович (1920—1946) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Свистунов, Аркадий Николаевич (род 1965) — депутат Государственной думы ФС РФ V созыва, фракция ЛДПР (2007—2011).

Б-Г 
 
 Свистунов, Валентин Константинович (1923—1999) — советский инженер-механик, лауреат Государственной премии СССР.
 
 Свистунов, Гавриил Дмитриевич (1868—1940) — генерал-майор русской императорской армии.

И-С 
 Свистунов, Иван Алексеевич (1912—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 Свистунов, Илья Яковлевич (1897—1976) — советский оператор документального кино.
 Свистунов, Николай Кузьмич (1903—1977) — специалист в области радиоэлектроники
 
 Свистунов, Сергей Павлович (1919—2010) — советский актёр.



Топоним 
 Свистунов — хутор в Новоузенском районе Саратовской области России.

См. также